

Geografia

Austria 
 St. Ulrich am Pillersee – gmina w kraju związkowym Tyrol, w powiecie Kitzbühel
 St. Ulrich bei Steyr – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Steyr-Land
 St. Ulrich im Mühlkreis – gmina w kraju związkowym Górna Austria, w powiecie Rohrbach

Włochy 
 St. Ulrich in Gröden – gmina

Zobacz też 
 Sankt Ulrich
 Ulryk